Rue La Fayette bzw. Rue Lafayette steht für:
 Rue La Fayette (Nancy) in Nancy
 Rue La Fayette (Nantes) in Nantes
 Rue La Fayette (Paris) in Paris
 Rue Lafayette (Rouen) in Rouen
 Rue Lafayette (Toulouse) in Toulouse

 Rue Lafayette (Munch), Gemälde von Edvard Munch (1891)

Siehe auch:
 Lafayette Street (Manhattan)